Сан-Хуан-дель-Рио:

 Сан-Хуан-дель-Рио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Сан-Хуан-дель-Рио — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Керетаро.
 Сан-Хуан-дель-Рио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Дуранго.